Заинск () е град, административен център на Заински район, Република Татарстан, Русия. Населението му през 2010 година е 42 004 души.

История

Население

Външни препратки 
 Официален сайт 

Градове в Татарстан